Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Forsyth (Forsyth County) :
Comté de Forsyth, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
Comté de Forsyth, situé dans l'État de Géorgie.